Anna Žofie Sasko-Gothajsko-Altenburská (22. prosince 1670, Gotha – 28. prosince 1728, Rudolstadt) byla sasko-gothajsko-altenburskou princeznu a vévodkyní v Sasku a sňatkem schwarzbursko-rudolstadtskou kněžnou.

Život 
Anna Žofie se narodila jako nejstarší dcera vévody Fridricha I. Sasko-Gothajsko-Altenburského a jeho manželky Magdaleny Sibyly, dcery sasko-weissenfelského vévody.

15. října 1691 se Anna Žofie na zámku Friedenstein provdala za Ludvíka Fridricha I. Schwarzbursko-Rudolstadtského (15. října 1667 – 24. června 1718). V roce 1710 bylo manželovo hrabství povýšeno říšskými stavy na knížectví a Anna Žofie se stala první schwarzbursko-rudolstadtskou kněžnou. O tři roky později byla v knížectví zavedena primogenitura, a tak se stal jejich nejstarší syn dědicem knížectví.

Potomci 
Anna Žofie měla se svým manželem Ludvíkem Fridrichem I. třináct dětí:

 Fridrich Antonín Schwarzbursko-Rudolstadtský (1692–1744)
 ⚭ 1720 Žofie Vilemína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1693–1727
 Amálie Magdalena Schwarzbursko-Rudolstadtská (1693)
 Žofie Luisa Schwarzbursko-Rudolstadtská (1693–1776)
 Žofie Juliana Schwarzbursko-Rudolstadtská (1694–1776)
 Vilém Ludvík Schwarzbursko-Rudolstadtský (1696–1757)
 Kristýna Dorotea Schwarzbursko-Rudolstadtská (1697–1698)
 Albert Antonín Schwarzbursko-Rudolstadtský (1698–1720)
 Emílie Juliana Schwarzbursko-Rudolstadtská (1699–1774)
 Anna Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtská (1700–1780), ⚭ 1723 František Josias Sasko-Kobursko-Saalfeldský (1697–1764), sasko-kobursko-saalfeldský vévoda
 Dorotea Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtská (1706–1737)
 Luisa Frederika Schwarzbursko-Rudolstadtská (1706–1787)
 Magdalena Sibyla Schwarzbursko-Rudolstadtská (1707–1795)
 Ludvík Günther Schwarzbursko-Rudolstadtský (1708–1790)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. prosince
Narození v roce 1670
Narození v Gotha
Úmrtí 28. prosince
Úmrtí v roce 1728
Úmrtí v Durynsku
Wettinové
Schwarzburgové
Ženy